Ларгс () — город на западном побережье Шотландии в округе Норт-Эршир, примерно в 53 км от Глазго. Популярный морской курорт.

Оригинальное название города —  — означает «склоны» ().

В начале сентября проводятся ежегодные фестивали, которые преподносятся городом как традиция со времен викингов.
Этот национальный праздник имеет исторические корни, подтверждение чему присутствует в шотландском (гэльском) языке.

В 1263 году при Ларгсе произошло одно из важнейших сражений в истории ранне-средневековой Шотландии между королём Норвегии Хоконом IV и шотландскими войсками.

В 1907 году в Ларгсе умер английский физик Уильям Томсон.

Один из известных персонажей Конан-Дойля, профессор Челленджер, согласно данному автором жизнеописанию, также родился в Ларгсе.

См. также 
 Битва при Ларгсе

Порты и гавани Шотландии
Норт-Эршир